Гертруда Франклин Горн Атертон (; 30 октября 1857, Сан-Франциско, Калифорния — 14 июня 1948, там же) — американская  и киносценарист. Феминистка. Член Американской академии искусств и литературы.

Биография 
После развода родителей, с двухлетнего возраста воспитывалась в семье Стивена Франклина, деда по материнской линии, родственника Бенджамина Франклина.

Окончила школу Святой Марии в г. Бениша.

С 1930 года придерживалась антикоммунистических взглядов. Не поддерживала ни фашизм, ни коммунизм, хотя считала коммунизм бо́льшим злом.

Во время гражданской войны в Испании (1936—1939) поддерживала франкистов.

Умерла от инсульта.

Творчество 
Литературный дебют Г. Атертон состоялся в 1886 году. Автор романов, рассказов, киносценариев, в основном, посвящённых социальной истории Калифорнии, исследованию истории и культуры испанской Калифорнии. Ей также принадлежит ряд очерков и статей в журналах и газетах по вопросам феминизма, политики и войны.

Хорошо знакомая с тяжелым положением женщин, многие свои произведения посвятила столкновению личностей мужчины и женщины, человеческим отношениям.

Использовала псевдонимы Асмодей, Фрэнк Лин.

Творчество Г. Атертон сравнивали с творчеством Г. Джеймса и Э. Уортон.

Избранные произведения 

 What Dreams May Come (1888)
 Hermia Suydam (1889)
 Los Cerritos (1890)
 A Questions of Time (1891)
 The Doomswoman (1893)
 Before the Gringo Came (1894)
 A Whirl Asunder (1895)
 His Fortunate Grace (1897)
 Patience Sparhawk and Her Times (1897)
 American Wives and English Husbands (1898)
 The Californians (1898)
 The Valiant Runaways (1898)
 A Daughter of the Vine (1899)
 Senator North (1900)
 The Aristocrats (1901)
 The Conqueror, Being the True and Romantic Story of Alexander Hamilton (1902)
 Heart of Hyacinth (1903)
 Mrs. Pendleton’s Four-in-Hand (1903)
 Rulers of Kings (1904)
 The Bell in the Fog, and Other Stories (1905)
 The Travelling Thirds (1905)
 Rezanov (1906)
 Ancestors (1907)
 The Gorgeous Isle (1908)
 Tower of Ivory (1910)
 Julia France and Her Times (1912)
 Perch of the Devil (1914)
 California, An Intimate History (1914)
 Life in the War Zone (1916)
 Mrs. Belfame (1916)
 The Living Present (1917)
 The White Morning: a Novel of the Power of the German Women in Wartime (1918)
 The Avalanche: A Mystery Story (1919)
 Transplanted (1919)
 The Sisters-in-Law: A Novel of Our Times (1921)
 Sleeping Fires (1922)
 Black Oxen (1923)
 The Crystal Cup (1925)
 The Immortal Marriage (1927)
 The Jealous Gods, A Processional Novel of the Fifth Century B.C. (1928)
 Dido: Queen of Hearts (1929)
 The Sophisticates (1931)
 Adventures of a Novelist (1932)
 The Foghorn: Stories (1934)
 California: An Intimate History (1936)
 Golden Peacock (1936)
 Rezánov and Doña Concha (1937)
 Can Women Be Gentlemen? (1938)
 The House of Lee (1940)
 The Horn of Life (1942)
 The Conqueror (1943)
 Golden Gate Country (1945)
 My San Francisco (1946)

Автор около 10 киносценариев.

Избранная фильмография 
 1917 — Миссис Балфам / Mrs. Balfame
 1918 — Женщина-пантера / The Panther Woman
 1919 — Лавина / The Avalanche
 1920 — Из бури / Out of the Storm
 1921 — Не пренебрегайте вашей женой / Don’t Neglect Your Wife
 1923 — Чёрные быки / Black Oxen
 1927 — Perch of the Devil (короткометражный)
 1933 — Обвиняемая /The Woman Accused
 1952 — Fireside Theatre (телесериал)
 1958 — Альфред Хичкок представляет (телесериал) / Alfred Hitchcock Presents

Награды 
 Золотая медаль Международной академии наук и литературы Италии
 Орден Почётного Легиона (1925)

Примечания

Ссылки 
 
 Gertrude Franklin Atherton
 Статья на сайте imdb

Сценаристы по алфавиту
Сценаристы США
Сценаристы XX века
Деятели феминизма США
Члены Американской академии искусств и литературы
Умершие от инсульта
Писатели США в жанре хоррор